Edmundo Pérez peut désigner :
Edmundo Pérez Zujovic, un homme politique chilien (1912-1971)
Edmundo Pérez Yoma, un homme politique chilien (1939-)